20. Mistrzostwa Europy w Short Tracku odbyły się w rosyjskim Soczi, w dniach 22 – 24 stycznia 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw Europy na stronie ISU 

Mistrzostwa Europy w short tracku
Sport w Rosji
2016 w Rosji